Криштелу (порт. Cristelo) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Криштелу (Барселуш) 
 Криштелу (Каминья) 
 Криштелу (Паредеш) 
 Криштелу (Паредеш-де-Кора)